Gosań (województwo świętokrzyskie) – wieś w woj. świętokrzyskim
 Gosań – wzgórze w Paśmie Wolińskim